Hephaistion (griechisch  Hēphaistíōn, lateinisch Hēphaestiō, auch Hephästion genannt) ist:

 Hephaistion, Heerführer Alexanders des Großen
 Hephaistion (Mosaizist) (1. Hälfte 2. Jh. v. Chr.), Mosaizist in Pergamon
 Hephaistion (Sohn des Myron) (um 100 v. Chr.), Bildhauer aus Athen
 Hephaistion (Sohn des Thrasyllos), epistrategos der Thebais vor 62 v. Chr.
 Hephaistion (Grammatiker) (2. Jahrhundert), aus Alexandria
 Hephaistion von Theben (um 381), Astrologe 

 ein Heiligtum des Hephaistos in Lykien mit in der Antike berühmten Erdbränden, siehe Chimaira (Lykien)